Вулиця Курчатова — вулиця у Центральному районі Дніпра в історичній місцевості Фабрика.

Починається від проспекту Яворницького. Йде на південний захід і після Автовокзалу й початку парку Пам'яті і Примирення (колишнє Фабричне кладовище) повертає трохи праворуч й підіймається угору до проспекту Нігояна, де її продовжує вулиця Леваневського.

Довжина вулиці — 800 метрів.

Входить в ментально-символічний центр міста Дніпро.

Історія

Заснування 
З початку заснування Катеринославу територія вулиці була віднесена до району Катеринославських суконної і шовкоткацької фабрик. До 1820 року промислова місцевість зросла завдяки встановленню наплавного мосту через Дніпро. Місце вулиці відносилося саме до цього виробничого комплексу. На півдні виросла Старофабрична слобода, а на сході Павлівська слобода і Фабричне кладовище (тепер Парк Пам'яті і Примирення). Переніс наплавного мосту у 1857 році до району Половиці призвело до запустіння місцевості між вулицями Пастера, Академіка Белелюбського, Курчатова і проспектом Яворницького, яка перетворилася до 1860-х років на суцільний пустир. Зміни трапилися, коли 1879 року відвели землі й за 1881—1886 роки збудували Катерининську залізницю. У 1880-ті роки тут та на прилеглому річковому районі запанували злодії. За свідченням пані Мовчаліної: «Увечері біля Фабрик ні проходу, ні проїзду не було: грабіж був повний… відрізали коміри шинелей і шуб у чоловіків, що скакали мало не в рівчак обминаючи Фабрики». Проте район почав знову розвиватися, а місцевість вулиці Курчатова належала до обслуговування залізниці.

До Великої Вітчизняної війни вулиці Курчатова не існувало. Трамвай йшов на Чечелівку від Вокзалу через Січовий провулок і вулицю Боброва.

Вулиця створена на колишній території Локомотивного депо. Напрям вулиці паралельний фасаду Залізничного вокзалу і визначено кутовим будинком на Вокзальній площі, 1 й будинками на проспекті Яворницького 123 і 125. Вулиця названа на честь Ігоря Васильовича Курчатова (1902—1960), радянського фізика, академіка, «батька» радянської атомної бомби. На вулиці було зведено дві 5-поверхівки «хрущовського стилю» без «архітектурних надмірностей» (№ 2 і 4) і навпроти вокзал міжміської автобусної станції «Дніпро», де тепер сконструйовано Торгово-виставковий комплекс «Слов'янський».

Капітальний ремонт 2013

Капітальний ремонт 2018-2019 
В 2018 році капітальний ремонт тривав все літо і коштував 134 млн. гривень. 

В 2019 році був проведений повторний ремонт.

Перехрестя 
 Вокзальна площа
 проспект Яворницького
 Січовий провулок
 Поперечна вулиця
 вулиця Боброва
 Турбінний узвіз
 Ярмарковий узвіз
 проспект Нігояна
 вулиця Леваневського

Будівлі 
 № 1 — торгово-виставковий комплекс «Слов'янський», Радіоринок «Метеор» — радіоринок, що початково функціонував у «Льодовому палаці» на «Метеорі»;
 № 7 — Ринок «Курчатовський»
 № 8 — Адміністрація Дніпровського, метрополітену; Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області
 № 10 — Дніпровський автобусний вокзал 
Вірменська апостольська церква св. Григорія Лусаворича (вулиця Леваневського, 13)

Велосмуга 
В 2019 році на вулиці з’явилася нова велосмуга.

Примітки

Джерела 
 Вулиця Курчатова
 Вулиця Курчатова

Вулиці Фабрики
Вулиці Дніпра, названі на честь людей